Keneba steht für:

 Keneba (Lower River Region), Ortschaft im Distrikt Kiang West, Region Lower River, im Westen von Gambia
 Keneba (Upper River Region), Ortschaft im Distrikt Kantora, Region Upper River, im Osten von Gambia